Duncan Forbes ist der Name folgender Personen:

Duncan Forbes of Culloden (Politiker, †1654) († 1654), schottischer Politiker und Burgh-Kommissar von Inverness
Duncan Forbes of Culloden (Politiker, 1644) (1644–1704), schottischer Politiker
Duncan Forbes of Culloden (Politiker, 1685) (1685–1747), schottischer Politiker und Jurist
Duncan Forbes (Linguist) (1798–1868), britischer Linguist
Duncan Forbes (Fußballspieler) (1941–2019), schottischer Fußballspieler
Duncan Forbes (Poet) (* 1947), britischer Poet